

Anno 
 163 o 163 a.C.

Codici 
 163  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Roeser Observatory del Lussemburgo

Matematica 
 163 – numero